Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Gładysiewicz – polski piłkarz 
 Lech Gładysiewicz – polski inżynier mechanik